Jean du Bellay, dit l'Aîné, l'Ancien ou le Vieil (vers 1370-) 
 Jean du Bellay, ecclésiastique français, évêque de Fréjus de 1455 à 1462 ;
 Jean du Bellay (1492 ou 1498-), ecclésiastique et diplomate français.
 D’où la rue Jean-du-Bellay dans l’île Saint-Louis ( de Paris).

Voir aussi 
 Famille du Bellay